Флаг муниципального образования сельское поселение Кашинское Волоколамского муниципального района Московской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 28 февраля 2007 года решением Совета депутатов сельского поселения Кашинское № 5.1/9 и 10 апреля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3123.

28 сентября 2011 года, в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Московской области, регулирующим правоотношения в сфере геральдики, руководствуясь «Уставом» сельского поселения Кашинское, а также, учитывая рекомендации Геральдической комиссии Московской области, решением Совета депутатов сельского поселения Кашинское № 126/28, было утверждено «Положение» о флаге сельского поселения Кашинское в новой редакции. Данным решением изменений в описание и рисунок флага внесено не было.

Описание 
«Флаг сельского поселения Кашинское представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух равных вертикальных частей — жёлтой и красной, в середине полотнища звезда из герба поселения, правая половина которой жёлтая, тонко окаймлённая красным, а левая — красная, тонко окаймлённая жёлтым».

Обоснование символики 
Флаг сельского поселения Кашинское языком символов и аллегорий отражает исторические и природные особенности сельского поселения.

Центр сельского поселения — деревня Кашино известна в истории современной России тем, что 14 ноября 1920 года в неё приезжал председатель Совнаркома РСФСР В. И. Ленин на открытие одной из первых сельских электростанций. На флаге сельского поселения это событие символически отражено звездой-вспышкой, образно передающей свет электрической лампочки, получившей в дальнейшем народное название «лампочки Ильича».

Разделение флага сельского поселения на жёлтую и красную части многозначно:

— аллегорически представляет переход из прошлого в будущее;

— символизирует мирный труд жителей поселения (жёлтая часть), и ратный подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941—1945 годов (красная часть).

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Примечания 

Флаги с изображением звёзд